Э́дмунд Бофо́рт, 4-й ге́рцог Со́мерсет (; ок. 1438 — 6 мая 1471) — английский аристократ и военачальник, 4-й герцог Сомерсет и 6-й граф Сомерсет, 3-й маркиз Дорсет и 3-й граф Дорсет. Второй сын Эдмунда Бофорта, 2-го герцога Бофорта, и Элеоноры Бошан, дочери Ричарда Бошана, 13-графа Уорика. Активный участник Войны Алой и Белой Розы, выступавший на стороне Ланкастеров.

Биография 
Эдмунд Бофорт родился приблизительно в 1438 году  и был пятым ребёнком и вторым сыном Эдмунда Бофорта, 2-го герцога Сомерсета, и Элеанор Бошан, дочери Ричарда Бошана, 13-го графа Уорика. Отец Эдмунда умер в 1455 году и герцогский титул унаследовал его старший брат Генри. После поражения Ланкастеров в 1461 году Эдмунд вместе с младшим братом Джоном был отправлен во Францию. После казни Генри Бофорта в мае 1464 года Эдмунд должен был унаследовать все титулы и владения, поскольку законных сыновей у Генри не было. Однако Генри был лишён всех имущественных прав по приказу короля Эдуарда IV; тем не менее, ланкастерцы признавали права Эдмунда и считали его четвёртым герцогом Сомерсета. В прокламации от 27 апреля 1471 года Эдмунд именуется «Эдмундом Бофортом, называющим себя герцогом Сомерсета».

В октябре 1470 года Эдуард IV был смещён с трона. В начале 1471 года Эдмунд вернулся в Англию. Он скептически отнёсся к примирению между королевой Маргаритой Анжуйской и Ричардом Невиллом, 16-м графом Уориком. Герцог Сомерсет с войском двинулся на юг, чтобы соединиться со сторонниками Маргариты Анжуйской. 14 апреля 1471 года в битве при Барнете граф Уорик потерпел поражение от войск Эдуарда IV и был убит на поле боя. Эдмунд и Джон Куртене, 15-й граф Девон, со своими отрядами присоединились к Маргарите Анжуйской.

4 мая 1471 года произошла битва при Тьюксбери в Глостершире. Во время сражения Эдмунд командовал правым крылом ланкастерской армии. Позиция Эдмунда была беспроигрышной, однако, по неизвестной причине, после того, как началось сражение, он двинулся вниз с высот и был атакован с правого фланга войсками Эдуарда IV. К атаке присоединился и брат короля, герцог Глостерский, и Эдмунд был вынужден бежать, что решило исход сражения в пользу Йорков.

После поражения герцог Сомерсет и другие сторонники Ланкастерской партии укрылись в аббатстве Тьюксбери, но через два дня они были вынуждены покинуть убежище. Сомерсет в числе других был предан суду и незамедлительно казнён 6 мая 1471 года в центре Тьюксбери. Он был похоронен под аркой на южной стороне аббатства Тьюксбери. Младший брат Эдмунда, Джон, был убит в битве; ни Эдмунд, ни Джон не оставили потомства, которое могло бы унаследовать титулы и владения Бофортов. Таким образом, со смертью Эдмунда и Джона Бофортов мужская линия рода Бофортов пресеклась.

Генеалогия

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Военачальники Англии
Участники битвы при Тьюксбери
204
Графы Сомерсет
Маркизы Дорсет
Графы Дорсет
Бофорты
Казнённые при Йорках